Фрэнсис Джеймс Гиллен (); 28 октября 1855 — 5 июня 1912 австралийский антрополог и этнограф.

Биография 
Родился в штате Южная Австралия в семье сельскохозяйственного рабочего Томаса Гиллена, выходца из Ирландии. В 1867 поступил на государственную службу почтальоном в городе Клэр, в 136 километрах от Аделаиды. В 1871 году был переведён в Аделаиду, где к его обязанностям добавились телеграфные операции. Параллельно с работой на телеграфе по вечерам учился в Южноавстралийской школе горного дела и промышленности (). В 1875 году принял участие в строительстве Австралийской Сухопутной Телеграфной Линии (), прошедшей через весь материк и связавшей Дарвин на севере Австралии и Порт-Огаста на юге.

Женился 5 августа 1891 года, в городе Маунт-Гамбир, имел шестерых детей.

В 1892-м году был назначен начальником почтовой и телеграфной станции в Алис-Спрингс. Фактически исполнял обязанности администратора в центральной Австралии, был Протектором аборигенов в Алис-Спрингс — должностным лицом, в чьи обязанности входила защита прав коренного населения, но которое фактически определяло жизнь австралийских аборигенов полностью, вплоть до выдачи разрешений на вступление в брак.

В июле 1894-го года в Алис-Спрингс прибыла научная экспедиция, снаряженная и спонсируемая Вильямом Остином Хорном (), задачей которой было исследование малоизученных областей центральной Австралии. Гиллен познакомился с её участником — австралийским биологом и антропологом, профессором, сэром Уолтером Болдуином Спенсером, который был увлечён наблюдениями Гиллена за жизнью коренных австралийцев. В 1896-м году, после окончания работы над материалами экспедиции Спенсер снова приехал в Алис-Спрингс и продолжил работу с Гилленом, пользуясь его знанием языка аборигенов и его авторитетом среди них. Работа продолжалась около двух лет. В 1899-м году вышла их совместная работа «Первобытные племена Центральной Австралии» (The Native Tribes of Central Australia, 1899). Работа заслужила высокие оценки в антропологическом сообществе, в частности была отмечена Джеймсом Фрэзером.

В том же году Гиллен был переведён в город Мунта () в 165 километрах от Аделаиды.

В 1900-м году Гиллен был президентом этнографической и антропологической секции проходившего в Мельбурне конгресса Австралийской Ассоциации содействия развитию науки (). Также им было прочитано несколько публичных лекций.

В 1901-м году Гиллен по разрешению губернатора Южной Австралии снова присоединился к Спенсеру в экспедиции к заливу Карпентария. В 1903 он вёл со Спенсером активную переписку — свыше 150-ти писем, содержащих этнографический материал. Результатом в 1904-м году стала их совместная работа «Северные племена Центральной Австралии» (The Northern Tribes of Central Australia, 1904)

В 1908-м году из Мунты Гиллен по семейным обстоятельствам был переведён в Порт-Пири — город на побережье залива Спенсер в 224 километрах к северу от Аделаиды. В 1911-м году здоровье Гиллена существенно ухудшилось, он оказался прикован к инвалидному креслу. 5 июня 1912 года он скончался от неврологических нарушений, явившихся следствием депрессии, в Вудвиле (), предместье Аделаиды.

Литература 
 My Dear Spencer : the Letters of F. J. Gillen to Baldwin Spencer — Edited by John Mulvaney, Howard Morphy and Alision Petch, 1997, Hyland House, South Melbourne
 Francis James Gillen — Dictionary of Australian Biography

Ссылки 
 Gillen, Francis James — Australian Dictionary of Biography